

Personnalités 
 Antoine Demay (1822-1884), militant ouvrier français membre de la Commune de Paris (1871).
 Charles-Gilbert Demay de Termont (1707-1776), évêque français.
 Coralie Demay (1992-), coureuse cycliste française.
 Éric Demay, scientifique français spécialiste des dauphins.
 Germain Demay (1819-1886), archiviste français spécialiste de la sigillographie.
 Jean-Baptiste Demay (1758-1848), maître ébéniste français.
 Layla Demay (1971- ), journaliste, femme de lettres et réalisatrice française.
 Rose Demay, actrice de théâtre et demi-mondaine de la Belle Époque
 Yves Demay, ingénieur et responsable d'institution académique français, directeur général de l'École polytechnique de  à .

Homonymie de patronyme